Omaha Indijanci
 Plaža Omaha, jedna od 5 plaža dana D
 Omaha hold 'em, kartaška igra, varijanta pokera

Naselja:
 SAD:
 Omaha, Nebraska, naselje u saveznoj državi Nebraska
 Omaha, Arkansas, naselje u saveznoj državi Arkansas
 Omaha, Georgia, naselje u saveznoj državi Georgia
 Omaha, Illinois, naselje u saveznoj državi Illinois
 Omaha, Teksas, naselje u saveznoj državi Teksas
 Novi Zeland:
 Omaha (Novi Zeland)

Američki ratni brodovi:
 USS Omaha (1869)
 USS Omaha (CL-4)
 USS Omaha (SSN-692)